Le terme mairesse peut désigner, selon le contexte, une femme exerçant les fonctions de maire ou l'épouse d'un maire. Le second sens est toutefois désuet.

Nom de famille 

 Claude Mairesse (1911-1944), résistant français pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Étienne Mairesse (1846-1903), journaliste français ;
  ;
  ;
 Julien Mairesse (1980-), directeur artistique, metteur en scène & scénographe français ;
 Marceau Mairesse (1945-), homme politique belge ;
 Valérie Mairesse (1955-), actrice française ;
 Willy Mairesse (1928-1969), coureur automobile et de Formule 1 belge.

Homonymie de patronyme
